Graveyard est un groupe de rock suédois ;
 est un album de Graveyard ;
 Graveyard est une chanson d'Halsey ;
The Graveyard est un album de King Diamond ;
The Graveyard est un jeu vidéo d'aventure.